Борис Дмитриевич Кочнев (30 октября 1940, Костино — 3 марта 2002, Хайфа) — советский и узбекистанский археолог, нумизмат, доктор исторических наук (1993).

Научная деятельность 
Школьные годы Бориса прошли в столице Киргизии Фрунзе (ныне Бишкек). После окончания школы в 1958 г. Борис поступает на исторический факультет КирГУ, но уровень и объём получаемых здесь знаний его не удовлетворяют, и вскоре он переводится на кафедру археологии Средней Азии Ташкентского государственного университета, которую возглавлял уже знаменитый в то время профессор Михаил Евгеньевич Массон. Окончив факультет и аспирантуру, Борис возвращается в г. Фрунзе, где несколько лет работает ученым секретарем республиканского общества охраны памятников истории и культуры и заместителем директора Государственного исторического музея Киргизской ССР.

Успешно защитив в 1971 г. кандидатскую диссертацию по теме «Мусалла Средней Азии и их место в исторической топографии феодального города», Б.Д.Кочнев переезжает в Самарканд; с тех пор и почти до последних дней его жизнь и научная деятельность связаны с Институтом археологии АН Узбекистана. Он активно участвует в археологических экспедициях, обследованиях и раскопках памятников Бухарской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей.

Однако он больше занимался восточной нумизматикой — караханидскими монетами и династийно-политической историей государства Караханидов.

Из-под его плодовитого пера вышли и увидели свет более 190 научных статей, публикаций и тезисов докладов, а также около 200 научно-популярных заметок в периодической печати. Еще несколько своих работ ему уже не пришлось увидеть напечатанными.

Поддерживал близкое сотрудничество с Б. А. Литвинским, Е.А. Давидович.

Скончался 3 марта 2002 года в Хайфе (Израиль).

Примечания

Основные работы

Ссылки 
 Кузнецов А. Г. Одноклассники

Археологи СССР
Археологи Узбекистана
Музейные работники СССР
Выпускники Национального университета Узбекистана
Нумизматы
Преподаватели Национального университета Узбекистана
Русские эмигранты четвёртой волны в Израиле